Charles Van den Broek d'Obrenan, né en 1909 et est mort en 1956 à Tahiti.

Biographie 
Charles van den Broek d'Obrenan appartient, par les van den Broek, à une ancienne famille patricienne des Pays-Bas, originaire de Geulle (Zuid-Limburg). Cette famille est également originaire d'Irlande par les O'Brenan, qui remontent à une époque immémoriale puisqu'ils descendraient de Braonan, chef de clan, prince d'Irlande, qui deviendra  d'Ossory.

Charles Van den Broek d'Obrenan participe à l'exploration de La Korrigane dans les îles polynésiennes entre 1934 et 1936, au côté, notamment de son épouse Régine Van den Broek. 

Séduit par l’Océanie, Charles van den Broek revient en 1939 pour un voyage d’études ethnographiques et archéologiques à Tahiti et aux Marquises et se trouve bloqué par la guerre à Tahiti. Il s’installe sur les hauteurs de Mahina et entreprend des plantations de reboisement : eucalyptus, casuarina (aito) sur cette terre fut connue sous le nom de plateaux van den Broek.

Il est notamment l'auteur d'un livre qui retrace ses expéditions (préfacé par Paul Valéry). 

Il a deux fils : François (1933-2016) et Alain (1936-2020).

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Naissance en juillet 1909
Décès en mars 1956
Décès à Tahiti
Décès à 46 ans